Wachan (gebied), een gebied in het Pamirgebergte op de grens van Afghanistan en Tadzjikistan
 Zie ook: Wachi’s (volk), een in de Wachan wonend volk 
 Wachi (taal), de door de Wachi’s gesproken taal
 Wachan (rivier), een rivier in de Wachan
 Wachan (district), een district in de provincie Badachsjan, Afghanistan, grotendeels gelijkvallend met de Wachan-corridor
 Wachan-corridor,  een smalle landstreek in het Pamirgebergte in Afghanistan tussen de grens met Tadzjikistan in het noorden, Pakistan in het zuiden en China in het oosten